La nazionale di pallavolo femminile di Singapore è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo di Singapore ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolista di Singapore.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile di Singapore